«Последний месяц осени» — художественный фильм режиссёра Вадима Дербенёва. Призёр советских и международных кинофестивалей. Молдова-филм, 1965 год.

Сюжет 
Двое старых родителей — Отец (Лебедев) и Мать (Сперантова) — долгие годы не могут дождаться в родном доме выросших и разъехавшихся по стране трёх сыновей. Отец отправляется в дорогу и одного за другим навещает каждого из них: Антона (Фадеев) — лесника, добровольного затворника, Андрея (Тимофеев) — тракториста-механика, открытого и весёлого, со своей уже большой хлебосольной семьёй, Серафима (Смирнитский) — влюбчивого студента, начинающего поэта, спортсмена. Каждая из встреч является отдельной новеллой, однако каждая из них укрепляет Отца в уверенности, что его сыновья достойны их скромной и честной семьи. С чистой душой возвращается он к Матери, к повседневному труду.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Ион Друцэ
 Режиссёр: Вадим Дербенёв
 Второй режиссёр: Александр Матвеев
 Операторы: Вадим Дербенёв, Дмитрий Моторный
 Художник-постановщик: Антон Матер
 Композитор: Эдуард Лазарев

В ролях 
 Евгений Лебедев — Отец
 Валентина Сперантова — Мать
 Мария Кремнёва — Мария, дочь
 Николай Тимофеев — Андрей, старший сын
 Майя Булгакова — Галя, жена Андрея
 Виталий Фадеев — Антон, средний сын
 Валентин Смирнитский — Серафим, младший сын
 Иннокентий Смоктуновский — текст от автора
 Елена Понсова — старуха

Художественные особенности 
Основной источник кинематографического просвещения в СССР — журнал «Советский экран» (№ 1, 1966 год), оценивает творческий почерк режиссёра Вадима Дербенёва как уравновешенный, вдумчивый, умеренно ритмичный. Он приглашает к личному участию в эпизодах и сценах, не навязывая своих объяснений происходящему действию. В целом картина характеризуется следующим образом: «Последний месяц осени» не претендует быть учебником мудрости, и, конечно же, он не «полотно». Авторы его не пытались выжать из незамысловатых ситуаций «большие проблемы». Он не интригует сюжетом, и вряд ли на нём можно «развлечься». В нём есть поэзия простых истин <…> и высокое искусство актёра.

Награды 
 Специальный приз II-го Всесоюзного кинофестиваля (1966 год, Киев) «За разработку современной темы» — режиссёру В. Дербенёву.
 На VIII-м Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата (1966 год) Е. Лебедеву присужден приз за лучшее исполнение мужской роли, а также специальная премия актерской ассоциации Аргентины «Премия-симпатия».

Критика 
Отзывы о фильме были многочисленны и позитивны. Журнал «Огонёк» (№ 13, 1966 год) в первую очередь отмечает актёрское мастерство Е. Лебедева и В. Сперантовой, которые точно выражают «благородство души, полноту чувств трудовых людей». Несколько позже то же издание оценивает вклад каждого из авторов и утверждает, что фильм «не только сохранил мысль и поэзию образов, впервые родившихся такими светлыми и чистыми ещё в писательском замысле, а получили своё новое — режиссёрское — рождение».

Высокую художественную значимость картины и воплощение персонажа Е. Лебедева отмечают и киноведческие источники: энциклопедия-справочник «История советского кино», «Актёры советского кино» и другие источники.

Примечания

Литература 
 Свободин А. — Поэзия простых истин (О худож. фильме «Последний месяц осени») // Советский экран. — 1966. — № 1. — с. 2-3.
 Bайсфельд И. — Свободное несвободное действие (О худож. фильме «Последний месяц осени»). — В кн.: Завтра и сегодня, 1968. — с. 43-53

Ссылки 
 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Вадима Дербенёва
Фильмы студии «Молдова-фильм»
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля
Чёрно-белые фильмы СССР